Сапарева-Баня () — город в Болгарии. Находится в Кюстендилской области (Юго-Западная Болгария), в 60 км от Кюстендила и 90 км от Софии, в 15 км к востоку от города Дупница. Входит в общину Сапарева-Баня. Население составляет 3,8 тыс. человек.

Город, как и окружающая местность, известен своими минеральными источниками. Здесь находится самый горячий в Европе источник минеральной воды (103°C). До города Сапарева-Баня удобнее всего доехать по международной автомагистрали .

Известные личности 
Здесь в 6 веке н. э. родился византийский военачальник Велизарий.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Сапарева-Баня — Сашо Кирилов Иванов (независимый) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Снимки на Сапарева баня
 SaparevaBanya.INFO
 Сапарева баня
 О Сапаревой Банe
 Статистика населения

Бальнеологические курорты Болгарии
Города Кюстендилской области